Mendenhall – fiume degli Stati Uniti d'America, in Alaska
 Mendenhall – centro abitati degli Stati Uniti d'America, in Mississippi
 ghiacciaio Mendenhall – ghiacciaio situato nella valle Mendenhall, in Alaska

Persone 

 David Mendenhall – attore e doppiatore statunitense
 George E. Mendenhall – storico e biblista statunitense
 J. Dave Mendenhall – astronomo statunitense
 Murray Mendenhall – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Murray Mendenhall (1925) – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Rashard Mendenhall – giocatore di football americano statunitense